Jan Ostroróg ist der Name folgender Personen:

* Jan Ostroróg (Woiwode, 1436) (1436–1501), Woiwode von Posen, Berater der Könige Kasimir IV. Jagiełło und Johann Albrecht
 Jan Ostroróg (Woiwode, 1565) (1565–1622), Woiwode von Posen, Schriftsteller, Naturforscher